El nombre común de perro de monte puede referirse a los siguientes animales:

 El kinkayú o micoleón (Potos flavus), de la familia Procyonidae.
 El zorro cangrejero (Cerdocyon thous), de la familia Canidae.
 El perro venadero (Speothos venaticus), de la familia Canidae.
 El perro de orejas cortas (Atelocynus microtis) de la familia Canidae.
 La tayra o ulamá (Eira barbara), de la familia Mustelidae.

Este nombre vulgar es especialmente común en el norte de Sudamérica para referirse a dichos animales.